Schweiziska superligan 2011/2012 var den 115:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Basel var regerande mästare och blev det även denna säsongen då man försvarade titeln.

Lag

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–34

Kvalspel

Sion kvalificerade sig för superligan 2012/2013.

Anmärkningslista

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2011/2012
Fotbollssäsongen 2011/2012
2011 i Schweiz
2012 i Schweiz